Монако може стосуватися:

Географія 
 Князі́вство Мона́ко — мікродержава, напіванклав на півдні Франції на березі Лігурійського моря.
 Монако (округ) — столиця Князівства Монако, розташована на півдні центральної частини країни на березі Середземного моря.

Прізвища 
 Маріо дель Монако — італійський оперний співак (тенор), якого називають одним із найбільших оперних співаків XX століття й останнім тенором di forza.
 Хуан Монако – аргентинський тенісист.

Спорт 
 «Монако» — футбольний клуб із Монако, який виступає в Чемпіонаті Франції з футболу.